Константин (Костадин) Николов Робев е български лекар и офицер.

Биография 

Роден в 1870 или 1871 година в известната възрожденска фамилия Робеви, той завършва с четвъртия випуск на Солунската българска мъжка гимназия. Заминава да следва във Франция и учи медицина в Университета на Монпелие до 1895 година, след което едно година до 1896 година учи в Университета на Бордо. През 1898 г. завършва Военното училище в София. Служи в силистренския гарнизон, както и в двадесет и седми пехотен полк. Началник е на Трета дивизионна болница. По-късно е дивизионен лекар на Беломорската отбрана. Уволнява се от войската през 1919 година.

Работи дълги години в България като цивилен и военен лекар и стига до чин полковник.

Фамилия 
Д-р Константин Робев е син на Никола (1831 – 1906) и внук на Анастас Стефанов Робев (1789 – 1869). Има трима братя – Антон (1875 – 1947, български офицер), Петър (1877 – 1961) и Владимир Робев (1879 – 1965) и четири сестри – Пенелопа (по мъж Хаджиилиева, 1860 – 1927), Василка, Виктория (по мъж Христич) и Христина (1880 – 1964). Около 1900 г. се оженва за Недялка Дагорова-Робева (ок.1880 – ?).

Военни звания 
 Подпоручик (30 юни 1898)
 Поручик (16 октомври 1900)
 Капитан (1904)
 Майор (15 октомври 1908)
 Подполковник (14 февруари 1914)
 Полковник (1918)

Бележки 

Родени в Битоля
Български военни лекари
Български офицери от Македония
Робеви
Български лекари от Македония
Деветнадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Починали в София
Български полковници
Четвърти випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Университета на Монпелие
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За военна заслуга“
Български имигранти от Македония в София